Juhani Peltonen (né en 1936), footballeur finlandais.
Juhani Peltonen (né en 1941), écrivain finlandais.

Références